Одуэн () — французская фамилия.

 Одуэн, Жан Виктор (Jean Victore Audouin, 1797—1841) — французский натуралист, орнитолог и энтомолог.
 Одуэн, Пьер (Pierre Audouin, 1768—1822) — французский гравёр.
 Софи Одуэн-Мамиконян (Sophie Audouin-Mamikonian, 1961) — французская писательница, автор серии книг о Таре Дункан.